De store søer (Great Lakes på engelsk) bruges om:

Store søer (Afrika) – Tanganyikasøen, Victoriasøen, Lake Albert, Lake Edward og Lake Kivu
Store søer (Nordamerika) – Øvre sø, Lake Michigan, Lake Huron, Lake Ontario og Lake Erie